Волочагино — название населённых пунктов.

Россия 
 Волочагино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Волочагино — деревня в Старицком районе Тверской области.